Kontrollkarte steht für:
 Kontrollkarte zur Überprüfung der Lenk- und Ruhezeiten von Berufsfahrern; siehe EG-Kontrollgerät
 Kontrollkarte, Ausweis für Prostituierte mit Gesundheitsvermerk; siehe Bockschein#Österreich